Rivière Lapointe peut se référer à:

Hydronymes

Rivière Lapointe (rivière du Moulin à Baude), Tadoussac (municipalité de village), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. .
Rivière Lapointe (réservoir Outardes Quatre), Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté) (MRC), Côte-Nord, Québec. .
Rivière Lapointe (rivière au Serpent Sud-Ouest), Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Rivière Lapointe (rivière Sainte-Marguerite), Lac-Walker (territoire non organisé), MRC des Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec. .
Rivière Lapointe (ruisseau), Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté) (MRC), Côte-Nord, Québec. .
Lac de la Rivière Lapointe, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. .